Ginga (capoeira) — movimento básico da capoeira
 Ginga canção da cantora brasileira Iza
 Ginga (middleware) — software middleware que conduz a interatividade da TV Digital brasileira
 Ginga (náutica) — remo usado na popa de uma embarcação ligeira para a fazer avançar e dirigir
 Ginga (álbum) — álbum musical gravado pelo ex-futebolista Pelé
 Ana de Sousa ou Rainha Ginga — rainha histórica dos reinos angolanos de Ndongo e Matamba
 Ginga Densetsu Weed — anime exibido no Japão e nos Estados Unidos
 Ginga (banda) — Banda de Folk Rock Progessivo Portuguesa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de música